Геликоид может означать:

 Геликоид — винтовая поверхность.
 Геликоид (Каракас) — здание в Каракасе, столице Венесуэлы.